Джалюк — фамилия:

 Джалюк, Иван Павлович (1863—1918) — русский военачальник, генерал-майор.
 Джалюк, Павел Иванович (1895—1968)
 Джалюк, Павел Константинович — командир сотни 1-го Казачьего Юнкерского училища.